Il singolare del torneo di tennis Tunis Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simone Bolelli che ha battuto in finale Andrei Pavel 4-6, 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Alexander Peya (secondo turno)
 Werner Eschauer (secondo turno)

 Simone Bolelli (Campione)
 Andrei Pavel (finale)
 Oliver Marach (semifinali)
 Fernando Vicente (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tunis Open 2007